По состоянию на октябрь 2013 года, на территории Мексики находится 67 национальных парков, находящихся в ведомстве Национальной Комиссии Охраняемых Природных Территорий ().

Примечания 

Национальные парки Мексики
Мексика
Списки:Мексика